Каховка: многозначный термин для обозначения ряда топонимов.

Топоним

Казахстан 
 Каховка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2000 г.
 Каховка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.

Россия 
 Каховка — село в Ромненском районе Амурской области.

Украина 
 Каховка — село в Николаевском районе Одесской области.
 Каховка — город областного значения в Херсонской области.

Другое 
 «Каховка» — украинский футбольный клуб из города Каховка, Херсонская область.
 «Каховка» (до 1992 года — «Комсомолец Татарии») — ракетный катер военно-морских сил Украины проекта 206-МР.
 «Каховка» — железнодорожная станция в Таврийске Херсонской области

См. также 
 Песня о Каховке — песня М. Светлова, И. Дунаевского из фильма «Три товарища», посвящённая Гражданской войне.
 
 
 
 Новая Каховка